Roques (Haute-Garonne)
 Roques (Gers)